Доровица — топоним в России:

 Доровица (приток Бобровки) — река в Вологодской области.
 Доровица (приток Вочи) — река в Костромской области.
 Доровица (приток Илезема) — река в Костромской области.